Kiepwagen, een wagen met kiepinrichting
 Lorrie (railvoertuig), een klein niet-aangedreven railvoertuig